Regno Unito
 Brentwood  – cittadina dell'Essex
 Brentwood  – borough dell'Essex
 Stati Uniti d'America
 Brentwood  – città della contea di Contra Costa, California
 Brentwood  – distretto di Los Angeles, California
 Brentwood  – città della contea di Prince George, Maryland
 Brentwood  – città della contea di St. Louis, Missouri
 Brentwood  – capoluogo della contea di Rockingham, New Hampshire
 Brentwood  – census-designated place della contea di Suffolk, New York
 Brentwood  – borough della contea di Allegheny, Pennsylvania
 Brentwood  – città della contea di Williamson, Tennessee
 Brentwood  – città della contea di Prince George's, Maryland